Караби́нный тóрмоз — тормозящий узел, система из карабинов и альпинистских верёвок, предназначенная для спасательных работ, когда необходимо обеспечить протравливание нагруженных верёвок силами одного-двух человек. Состоит из двух карабинов, один — как рама тормозного устройства, а другой — как подвижная поперечина. Поперечина служит для создания сильного трения. За счёт подвижной поперечины можно регулировать давление карабина на верёвку, то есть регулировать величину трения. При крайней необходимости карабин, выполняющий роль поперечины, можно заменить скальным молотком или ледорубом. Систему подстраховывают схватывающим узлом. Применяют в туризме.

Способ завязывания 
 Закрепить замуфтованный карабин.
 Вытянуть петлю верёвки из карабина.
 Вдеть другой карабин между верёвкой и первым карабином.
 Замуфтовать карабины.
 Подстраховать спуск схватывающим узлом.

Достоинства 
 Узел — прост
 Работает на одинарной и двойной верёвках
 Не крутит верёвку
 Легко завязывать
 Легко развязывать

Недостатки 
 Муфтованные карабины — необходимы
 Такой вид нагрузки не предусмотрен изготовителем карабинов

Применение

В туризме 
 В туризме применяют при спасательных работах

Литература 
 Ashley, Clifford W. (1944). The Ashley Book of Knots, Doubleday. 
 Шамов А. П. Способы и схемы вязки узлов и их применение в туристской технике: Учебное пособие. — Ростов-на-Дону: РГПУ, 2006. — 72 с., 127 илл. 
 Расторгуев Михаил Викторович, Ситникова Светлана Анатольевна, Карабинные узлы: Издательство «Кроу Лимтед»; Москва; 1995 
 Захаров П. П., Степенко Т. В. Школа альпинизма. Начальная подготовка: Учеб. Ш67 издание — М.: Физкультура и спорт, 1989. — 463 с., ил.

Примечания

Ссылки 
 Карабинный тормоз
 «Спуск пострадавших в горах», стр.27

См. также 
 Список узлов

Тормозящие узлы
Карабинные узлы
Штыковые
Узлы, применяемые в альпинизме
Узлы